Der Marathonlauf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 fand am 14. August 1983 in Helsinki, Finnland, statt und wurde in den Straßen der finnischen Hauptstadt ausgetragen.

81 Läufer aus 45 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Die Goldmedaille gewann der australische Inhaber der Weltbestzeit Robert de Castella in 2:10:03 h, Silber ging an den Äthiopier Kebede Balcha mit 2:10:29 h und die Bronzemedaille gewann Waldemar Cierpinski aus der DDR in 2:10:27 h.

Bestehende Rekorde / Bestleistungen 
Vor dem Wettbewerb galten folgende Bestzeiten/Rekorde:

Anmerkung:Rekorde wurden damals im Marathonlauf und Straßengehen wegen der unterschiedlichen Streckenbeschaffenheiten mit Ausnahme von Meisterschaftsrekorden nicht geführt.

Die Siegerzeit des australischen Weltmeisters Robert de Castella von 2:10:03 h stellte gleichzeitig einen ersten WM-Rekord dar.

Ergebnis 

Datum: 14. August 1983

Video 
 De Castella - Marathon - Helsinki World Championships 1983 auf youtube.com, abgerufen am 29. März 2020

Weblinks und Quellen 

 Homepage zur Weltmeisterschaft 1983 auf der Website der IAAF (englisch), abgerufen am 29. März 2020
 Ergebnisse auf todor66.com (englisch), abgerufen am 29. März 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha (PDF 10,3 MB, S. 134f, englisch), abgerufen am 29. März 2020

Einzelnachweise 

Marathon der Manner
Marathon
Laufveranstaltung in Finnland